Amerikai Egyesült Államok
 Deer Island (Aleuitan-sziget)
 Deer Island (Délkelet-Alaszka)
 Deer Island (Maine)
 Deer Island (Massachusetts)
 Deer Island (Mississippi)
 Deer Island (Oregon)
 Deer-sziget (Ezer-szigetek)
 Deer-sziget (Montana)
 Deer Island-tó
 Észak-Deer-sziget

 Írország
 Deer Island (Írország)

 Kanada
 Deer Island (Újfundland és Labrador)
 Deer Island (Új-Brunswick)

 Deer Island (Kivalliq-régió)
 Deer Island (Qikiqtaaluk-régió)